Дени́с Алекса́ндрович Корни́лов (род. , Горький, СССР) — российский прыгун с трамплина, участник Олимпиад в Турине, Ванкувере, Сочи и Пхёнчхане.

Карьера 
Денис Корнилов начал привлекаться в национальную сборную в 2003 году. С декабря того же года он участвует в Кубке мира. Самым успешным сезоном Кубка для Корнилова стала зима 2006/07, когда он занял 19-е место в общем зачёте; лучшим результатом на этапе стало 5-е место. В январе 2007 года россиянин выиграл Универсиаду на большом трамплине и взял «бронзу» на нормальном. В следующем сезоне Корнилов стал в Кубке 22-м, дважды становившись 5-м на этапах. В сезоне 2008/09 он занял 30-е место в Кубке, лучшим результатом на этапе было 7-е место. В следующем Кубке россиянин лишь трижды проходил во вторую попытку.

Выступления в Кубке мира 
Данные приведены на 25 ноября 2011 года

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте FIS
 Биография на ws-news.ru
 Фан-сайт

Прыгуны с трамплина по алфавиту
Прыгуны с трамплина России
Чемпионы Универсиады
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2006 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2014 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года